19-й чемпионат Европы по плаванию на короткой воде проходил с 8 по 11 декабря 2011 года в польском Щецине под эгидой Лиги европейского плавания.

Медальный зачет

Результаты

Мужчины 

NR — национальный рекорд.

Женщины 

CR — рекорд чемпионатов Европы; NR — национальный рекорд.

Ссылки 
 Протокол соревнований
 Omega Timing

Чемпионаты Европы в Польше
2011
Международные спортивные соревнования в Щецине
Плавание
Декабрь 2011 года
Спорт в Польше в 2011 году
Плавание в Польше